Gasperschitz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gasperschitz (1885–1975), österreichischer Politiker (CS), Oberösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Alfred Gasperschitz (1912–1995), österreichischer Politiker (ÖVP), Nationalrat und Bundesrat